Maggs steht für:
 Kevin Maggs (* 1974), irischer Rugby-Union-Spieler
 Tony Maggs (1937–2009), südafrikanischer Rennfahrer
 Maggs Island, Antarktika

Siehe auch:
 Mags
 MAKS
 Max